De 15 kilometer klassiek voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 11 februari 2022 in het National Cross-Country Centre in Zhangjiakou. Regerend (drievoudig) olympisch kampioen was de Zwitser Dario Cologna.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 15 km klassiek